Holbewoner
Schertsende, verouderde benaming voor een mijnwerker
Kluizenaar
 Troglodytae, mythisch volk in Afrika